, , Родилась 11 января 1933 года в Токио, японская киноактриса, одна из популярнейших кинозвёзд японского кинематографа 1950-х — 1970-х годов, дочь звезды немого кино Токихико Окады, супруга известнейшего арт-хаусного режиссёра Ёсисигэ Ёсиды.

Биография 
Дочь актёра Токихико Окады, рано ушедшего из жизни звезды японского кино конца 1920-х — начала 1930-х.

Отец умер 16 января 1934 года, когда Марико едва исполнился годик. Мать в 1938 году вышла замуж за учителя танцев, с которым уехала в Шанхай, оставив пятилетнюю Марико на попечение своей сестры Миюки Итико, танцовщицы из знаменитого кордебалета Такарадзука. Её тётушка Миюки в 1940 году выйдет замуж за одного из продюсеров кинокомпании «Тохо», с которым переедет в Шанхай, город, где живёт мать Марико. В 1944 году Марико переехала вместе с тётушкой в Ниигату, где стала посещать местную школу для девочек. В 1945 году, в одном из кинотеатров Ниигаты, Марико впервые увидит своего знаменитого отца на экране в фильме «Белые нити водопада» (1933, реж. Кэндзи Мидзогути), одной из самых звёздных его работ.

В 1951 году по протеже своего дядюшки-продюсера восемнадцатилетняя Марико устроится в кинокомпанию «Тохо», где дебютирует в фильме знаменитого кинорежиссёра Микио Нарусэ «Танцовщица». Позже она становится одной из звёзд «Тохо», унаследовав красоту, обаяние и актёрское мастерство своего знаменитого отца. Наиболее успешная роль этого периода — Акэми в трилогии режиссёра Хироси Инагаки «Самурай: Путь воина» (1954), «Самурай 2: Дуэль у храма» (1955) и «Самурай 3: Поединок на острове» (1956), в которой её партнёром был выдающийся японский актёр Тосиро Мифунэ.

В 1957 году перейдёт в кинокомпанию «Сётику», где после ряда малозначащих ролей снимется в фильме «Поздняя осень» (1960), поставленном режиссёром Ясудзиро Одзу, в фильмах которого когда-то блистал её отец. После исполнения роли Синко в мелодраме «Источники Акицу» (1962) станет одной из самых популярных и востребованных кинозвёзд Японии (в этом фильме Марико Окада выступит также в качестве продюсера). За исполнение этой роли актриса получит две престижнейших премии национального кинематографа: премию журнала «Кинэма Дзюмпо» и кинопремию «Майнити», а за режиссёра фильма Ёсисигэ Ёсиду она выйдет замуж, сыграв впоследствии во множестве из его фильмов. Их свадьба состоится 21 июня 1964 года в Баварии (ФРГ), а свидетелями на свадьбе будут наставник Ёсиды, кинорежиссёр Кэйсукэ Киносита и знаменитая японская актриса Кинуё Танака.

В 1965 году Марико Окада вслед за супругом покинет «Сётику». Ёсисигэ Ёсида создаст свою собственную продюсерскую компанию Gendai Eigasha (Общество современного кино), где и будет ставить свои последующие работы, в которых Марико Окада будет принимать непосредственное участие, как в качестве актрисы, так и в продюсировании кинолент. Также актриса будет принимать предложения от кинокомпании «Тохо», где она когда-то начинала свой творческий путь.

В своих работах актриса Марико Окада зачастую создаёт определённый характер — гордой женщины, не терпящей духовного подчинения мужчине и одновременно нуждающейся в его помощи. Одной из лучших её работ считается роль Ноэ Ито в фильме Ёсиды «Эрос + убийство» (1969).
 
В 1970-х Окада много работала на ТВ, снимаясь в сериалах. Мало кто сейчас помнит, что в конце 1970-х на экранах кинотеатров СССР с успехом демонстрировался коммерческий хит режиссёра Дзюньи Сато «Испытание человека» (1977), в котором актриса исполнила роль матери, убившей своего сына, рождённого от чернокожего американца. В этом фильме её партнёром вновь выступил знаменитый Тосиро Мифунэ.

В 1980-е, 1990-е, в начале 2000-х актриса крайне мало снималась в кино, всё более работая на телевидении.

Марико Окада признаётся одной из величайших актрис в истории японского кино. Поработавшая на съёмочной площадке с такими светилами, как Ясудзиро Одзу, Тосиро Мифунэ и Тисю Рю, за достижения в карьере была удостоена (совместно с Ёсисигэ Ёсида) специального приза международного кинофестиваля в Сан-Паулу (2003).

Награды 
Кинопремия «Майнити» (1959)
 Премия за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Время ведьм».

Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1963)
 Премия лучшей актрисе 1962 года за роли в фильмах «Источники Акицу» и «Любовь этого года».

Кинопремия «Майнити» (1963)
 Премия лучшей актрисе 1962 года за главную роль в фильме «Источники Акицу».

Международный кинофестиваль в Сан-Паулу (Бразилия) (2003)
 Специальный приз за творческую карьеру (совместно с Ёсисигэ Ёсида).

Фильмография

Примечания

Ссылки